Urem bezeichnet
 das Fertigpräparat Urem® zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis

Urem ist der Familienname folgender Person:
 Mladen Urem, kroatischer Literaturkritiker, Herausgeber und Publizist